Sotashe ist der Familienname folgender Personen:

 Vuyo Sotashe (* ≈1990), südafrikanischer Jazzsänger
 Xolani Sotashe (* ≈1970), südafrikanischer Politiker